Galleria dell’Accademia néven ismert intézmények
Galleria dell’Accademia (Firenze)
Galleria dell’Accademia (Nápoly)
Galleria dell’Accademia (San Luca)

Gallerie dell’Accademia néven ismert intézmények
Gallerie dell’Accademia (Velence)